USS Shelton es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Shelton (DE-407), destructor de escolta de la clase John C. Butler.
 USS Shelton (DE-790), destructor de la clase Gearing.
Shelton, USS